Базок може да се односи на:

 Базок (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Базок (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Базок (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн